Sergej Aleksejevič Kapustin (), ruski hokejist, * 13. februar 1953, Uhta, Rusija, † 4. junij 1995, Rusija.

Kapustin je v sovjetski ligi igral za klube Krila Sovjetov, CSKA Moskva in Spartak Moskva, skupno je na 517-ih prvenstvenih tekmah dosegel 277 golov, kariero pa je končal v avstrijski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in devetih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil sedem zlatih ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 208-ih tekmah, na katerih je dosegel 120 golov. Umrl je leta 1995 za srčno kapjo v starosti dvainštiridesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 30
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 32
| 14
| 7
| 21
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 12
| 8
| 20
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 10
| 1
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 32
| 23
| 9
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 10
| 3
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 25
| 13
| 38
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 23
| 16
| 4
| 20
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 9
| 7
| 16
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 33
| 9
| 11
| 20
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 21
| 15
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 6
| 1
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 30
| 18
| 14
| 32
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 44
| 36
| 25
| 61
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 38
| 30
| 22
| 52
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 3
| 9
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 12
| 8
| 20
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 41
| 22
| 21
| 43
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 19
| 5
| 1
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 38
| 23
| 13
| 36
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Innsbrucker EV
| Avstrijska liga
| 86/87
|
| 37
| 33
| 32
| 65
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 87/88
|
| 34
| 20
| 25
| 45
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 685
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | 269
| bgcolor="#7FFF00" | 659
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 501
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Umrli za miokardnim infarktom